
Molekulska formula -{C9H7N}- se može odnositi na:

 Hinolin
 Izohinolin